Sekretariat Cesarski – jeden z głównych organów władzy ustawodawczej w Chinach za rządów dynastii Qing.

Został utworzony w 1671. Miał kierować wszystkimi ważniejszymi sprawami cywilnymi i wojskowymi. Z czasem utracił większość swych kompetencji na rzecz Rady Wojennej.

Składał się ze ściśle określonej liczby członków i ich zastępców, po połowie Mandżurów i Chińczyków.

Bibliografia 
 

Urzędy w cesarskich Chinach
Dynastia Qing